Musella steht für:
 Musella (Pflanzengattung), eine monotypische Gattung der Bananengewächse
 Musella (Georgia), ein Ort in den Vereinigten Staaten

Musella ist der Familienname folgender Personen:
 Mario Musella (1945–1979), italienischer Musiker
 Salvatore Musella (1896–1943), italienischer Komponist